Домфрон може да се односи на:

 Домфрон (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Домфрон (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн